Frans Neirynck (1927-2012), Belgisch theoloog en hoogleraar
 Freek Neirynck (1949-2019), Belgisch toneelregisseur, journalist, acteur en schrijver
 Jacques Neirynck (1931-), Belgisch-Zwitsers-Frans ingenieur, schrijver en politicus
 Kevin Neirynck (1982-), Belgisch wielrenner
 Marga Neirynck (1943-2008), Belgische hoorspelactrice en dramaturge
 Tijs Neirynck, Belgisch journalist, radiopresentator en nieuwslezer

Belgische achternaam